Єллоусто́ун (, , буквально «Жовтий Камінь») — термін, що має кілька значень.
 Єллоустоунський національний парк — національний парк у США.

Топонім 

 Єллоустоун — дачне селище (summer village) у провінції Альберта.

 Єллоустоун — невключена територія в штаті Вісконсин.
 Єллоустоун — невключена територія в штаті Індіана.
 Єллоустоун — округ у штаті Монтана.
 Єллоустоун — річка, притока Міссурі, протікає в околицях Єллоустоунського національного парку.
 Єллоустоун — кальдера на заході США
 Єллоустоун — міжнародний біосферний заповідник, розташований на Заході США
 Єллоустоун — вулканічна гаряча точка в США

Фільми 
 «Єллоустоун» — американський драматичний телесеріал 2018 року.

Примітки